Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 wurde am 29. und 31. August 2003 im Stade de France der französischen Stadt Saint-Denis unmittelbar bei Paris ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die südafrikanische Titelverteidigerin, Olympiazweite von 2000 und zweifache Afrikameisterin (1998/2002) Hestrie Cloete. Silber ging an die russische Vizeeuropameisterin von 2002 Marina Kupzowa. Wie schon bei den Olympischen Spielen 2000 und den Weltmeisterschaften 2001 errang die amtierende Europameisterin Kajsa Bergqvist aus Schweden die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Die südafrikanische Weltmeisterin Hestrie Cloete stellte mit ihrem Siegessprung von 2,06 m eine neue Weltjahresbestleistung auf.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
29. August 2003, 18:45 Uhr

24 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,93 m. Zehn Athletinnen erreichten diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den beiden nächstplatzierten Sportlerinnen, die 1,91 m im ersten Versuch gemeistert hatten, auf zwölf Springerinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). Es gab eine weitere Wettbewerberin mit übersprungenen 1,91 m, die jedoch ausscheiden musste, weil sie bei dieser Höhe zwei Fehlversuche hatte.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
31. August 2003, 16:45 Uhr

Video 
 2003 World Championships in Athletics – Women's High Jump auf youtube.com, abgerufen am 16. September 2020

Weblinks 
 9th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Women High Jump Athletics IX World Championship 2003 Paris (FRA) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 16. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Paris 2003, S. 313 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 16. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Paris